Фон Чэ́мберс-Уоткинс (; 23 сентября 1976, Флорида, США) — американская актриса.

Ранние годы 
Фон Алиша Чэмберс родилась в штате Флорида (США), а в 9-летнем возрасте она переехала в штат Виргиния вместе со своей семьёй, а ещё позже она переехала в Атланту (штат Джорджия), в которой она окончила «North Atlanta High School». В детстве Чэмберс занималась танцами и гимнастикой.

Карьера 
Фон дебютировала в кино в 1999 году, сыграв роль танцовщицы в эпизоде «Танцы с Деброй» телесериала «Все любят Рэймонда». Всего Чэмберс-Уоткинс сыграла в 29 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 10 июля 2010 года Чэмберс-Уоткинс замужем за музыкантом , с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей: дочь Зои Алиша Уоткинс (род. 30 июля 2013) и сын Дэниел Уоткинс (род. 23 февраля 2016).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Спелманского колледжа